El término Menlo puede hacer referencia a una de las siguientes localidades  estadounidenses:
Menlo, en el estado de Georgia.
Menlo, en el estado de Iowa.
Menlo, en el estado de Kansas.
Menlo, en el estado de Washington.